Санта Каталина има више значења:
 Санта Каталина (Калифорнија)
 Санта Каталина, Ранчо (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Санта Каталина (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Каталина (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Каталина (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Каталина (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Санта Каталина (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Каталина (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Каталина, Ла Сеиба (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Каталина, Сијенегал (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Каталина (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Каталина (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санта Каталина (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Каталина (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Каталина, Лос Тељез (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Каталина (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Каталина (Оријентал), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Каталина (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Каталина (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Каталина (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Каталина (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Каталина (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Санта Каталина, Сан Маркос (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Санта Каталина (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Каталина (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Санта Каталина (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Каталина (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Каталина, Ел Гаљито (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Каталина (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Каталина (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Каталина (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Каталина (Кантамајек), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Каталина (Судзал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику